Русилов — название населённых пунктов на Украине:

 Русилов — село в Бусском районе Львовской области
 Русилов — село в Бучачском районе Тернопольской области